Беляко́в — російське прізвище. Жіноча форма — Белякова.

Відомі носії 
 Беляков Віктор Петрович — Герой Соціалістичної Праці.
 Беляков Григорій Якович — Герой Соціалістичної Праці.
 Беляков Іван Дементійович — Герой Радянського Союзу.
 Беляков Іван Якович — Герой Радянського Союзу.
 Беляков Ігор Миколайович — радянський, український кінооператор. Лауреат ряду кінопремій.
 Беляков Микола Олександрович — Герой Радянського Союзу.
 Беляков Михайло Васильович — радянський військовий діяч, генерал-майор артилерії.
 Беляков Олександр Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Беляков Олексій Миколайович — Герой Соціалістичної Праці.
 Беляков Ростислав Аполлосович — радянський авіаконструктор, академік АН СРСР, двічі Герой Соціалістичної Праці.
 Беляков Юрій Володимирович — полковник.

Див. також 
 Бєляков Борис Серапіонович — радянський російський футболіст.
 Бєляков Ігор Миколайович (1934—1993) — радянський, український кінооператор; лауреат ряду кінопремій.
 Бєляков Костянтин Іванович — український вчений-правознавець. доктор юридичних наук, професор.
 Бєляков Сергій Валерійович (1987) — російський хокеїст, нападник.
---
 Бєлякова Анастасія Євгенівна — російська боксерка-любитель, бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року, чемпіонка світу 2014 року, чемпіонка Європейських ігор 2015 року. 
російські прізвища